Nokia 6101 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Комплектація: телефон, акумулятор BL-4C, компактний зарядний пристрій AC-3 або AC-4, інструкція, стереогарнітура HS-23

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем